Weitkamp ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Weitkamp (* 1963), deutscher Physiker
 Ernst Weitkamp (1908–1977), deutscher KZ-Zahnarzt, SS-Obersturmbannführer 
 Jens Weitkamp (1942–2019), deutscher Chemiker
 Jürgen Weitkamp (* 1938), deutscher Zahnarzt und Ehrenpräsident der Bundeszahnärztekammer
 Jürgen Weitkamp (Wirtschaftswissenschaftler) (1940–2021), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Kurt Weitkamp (1914–2001), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Sebastian Weitkamp (* 1973), deutscher Historiker
 Tim Weitkamp (* 1983), deutscher Rapper unter dem Pseudonym Timi Hendrix

Siehe auch:

 Weidekamp